Владимир Бургсдорф:
 Бургсдорф, Владимир Владимирович (1910—1992) — советский учёный-энергетик.
 Бургсдорф, Владимир Фёдорович (1864—1935) — дерматовенеролог, доктор медицины (1902), с 1907 по 1927 профессор, заведующий кафедрой Казанского университета, создал учение о красном отрубцевидном лишае, внедрил в клинику светолечение. Брат Д. Ф. Бургсдорфа.